Anton Ulrich van Brunswijk-Wolfenbüttel (1633-1714) was regerend hertog, schrijver, dichter, choreograaf, opera- en kunstliefhebber
Anton Ulrich van Brunswijk-Wolfenbüttel (1714-1774) was de tweede zoon van Ferdinand Albrecht II van Brunswijk-Bevern en van Antoinette Amalia van Brunswijk-Wolfenbüttel